Durstewitz ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Durstewitz, deutsch-österreichischer Opern- und Konzertsänger 
 Christian Durstewitz (* 1989), deutscher Sänger
 Ebba Durstewitz (* 1971), deutsche Musikerin, Sängerin und Galeristin
 Heinz-Josef Durstewitz (* 1945), Priester und Vertreter der katholischen Oppositionsbewegung in der DDR
 Jakobus Durstewitz (* 1969), deutscher Musiker, Sänger und Kunstmaler
 Josef Durstewitz (1928–1972), deutscher Verwaltungsjurist und Staatssekretär